Calocheiridius är ett släkte av spindeldjur. Calocheiridius ingår i familjen Olpiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Calocheiridius